Das Ende einer Reise ist der Titel zweier Filme:

 Das Ende einer Reise (1949), britischer Spielfilm (Originaltitel: The Interrupted Journey)
 Das Ende einer Reise (1992), deutscher Dokumentarfilm von Heiner Stadler